A Vanessa név a következőkre utalhat:

Művészet, média
 Vanessa, John Everett Millais 1868-as festménye
 Vanessa, Hugh Walpole 1933-as regénye
 Vanessa, 1952-ben szerzett instrumentális dal
 Vanessa, dal Grimes és d'Eon előadásában a Darkbloom albumról
 Vanessa, 1958-ban bemutatott Samuel Barber-opera
 Vanessa, 1977-es nyugatnémet film
 Vanessa, 1982-es mexikói teleregény
 Vanessa, brit talk-show
 Vanessa, a Vivid TV nevű kanadai pornócsatorna korábbi neve

Kitalált szereplők
 Vanessa egy szereplő a The King of Fighters című videojáték-sorozatban
 Vanessa egy szereplő a Symphogear című anime sorozatban
 Vanessa egy szereplő a Ned's Declassified School Survival Guide című amerikai televíziós sorozatban
 Vanessa a Kis hableány című 1989-es filmben Ursula álneve

Egyebek
 Vanessa, egy pillangónem
 Vanessa kisváros Ontarióban, Kanadában
 HMS Vanessa, több hajó neve